Schutkin ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Schutkin (* 1968), deutscher Kaufmann, Unternehmensberater und Hochschullehrer
Stepan Schutkin (* 1937), kasachischer Jurist